Пюїлора́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1764 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1279 були активні, 485 — неактивні (показник активності 72,5%, у 1999 році було 70,6%). З 1279 активних працювало 1147 осіб (617 чоловіків та 530 жінок), безробітних було 132 (50 чоловіків та 82 жінки). Серед 485 неактивних 128 осіб було учнями чи студентами, 197 — пенсіонерами, 160 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1347 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3062,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Пюїлоран

 Пюїлоран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїлоран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн